Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Valmy d'après la bataille de Valmy :
 le , un vaisseau de ligne de 120 canons classe Téméraire lancé en 1847, renommé Borda en 1863 ;
 le , un contre-torpilleur de la classe Guépard lancé en 1928 ;
 le , un cuirassé garde-côtes de classe Valmy lancé en 1892.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française